Afrikaner har flere betydninger:

 en person fra kontinentet Afrika.
 en neger.
 en boer, dvs. en person af nederlandsk afstamning bosat i det sydlige Afrika.
 en person, der taler boernes sprog afrikaans som modersmål.
 Afrikandere – etniske gruppe, primært bestående af afrikaanstalende sydafrikanere af europæisk afstamning (især hollandsk, tysk og fransk)
Se også
 Afroamerikaner
 Afrikaner Bond